Mamasa ist ein Regierungsbezirk (Kabupaten) auf der indonesischen Insel Sulawesi. Der Bezirk ist Teil der Provinz Sulawesi Barat. Hier leben 139.962 Einwohner (2010).

Geographie 
Mamasa hat eine Fläche von 3.005,88 km². Hauptstadt ist Mamasa.

Verwaltungsgliederung 
Der Bezirk Mamasa setzt sich aus 17 administrativen Distrikten (Kecamatan) zusammen (Stand 2010):

Einzelnachweise 

Geographie (Sulawesi)
Kabupaten in Sulawesi Barat